Esistono più comuni francesi con questo nome

 Sauviac – Gers
 Sauviac – Gironda